Anna Tsuchiya – cantante e attrice giapponese
 Keiichi Tsuchiya – pilota automobilistico giapponese
 Tao Tsuchiya – attrice, modella e ballerina giapponese
 Yukio Tsuchiya – calciatore giapponese